Lee Yu-won  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur du Anyang Halla depuis la saison 2006-2007. Il représente aussi la Corée du Sud lors des compétitions internationales. Il signe pour la saison 2011-2012 avec le club japonais du High1.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 ||Anyang Halla ||Asia League ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||3 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2007-2008 ||Anyang Halla ||Asia League ||29 ||16 ||4 ||20 ||26 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||4 ||9 ||13 ||18 ||7 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||11 ||11 ||22 ||16 ||9 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||29 ||2 ||4 ||6 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 ||High1 ||Asia League || 36 || 12 || 23 || 35 || 48 || || || || ||
|-
|2012-2013 || High1  ||Asia League || 20 || 5 || 9 || 14 || 16 || || || || ||
|-
|2013-2014 ||Daemyung Sangmu ||Asia League || 19 || 8 || 7 || 15 || 12 || || || || ||
|-
|2014-2015 || High1  ||Asia League || 32 || 2 || 4 || 6 || 47 || 6|| 0|| 0||0 ||4
|-
|2015-2016 || High1  ||Asia League || 29 || 0 || 5 || 5 || 8 || || || || ||
|-
|2016-2017 || High1  ||Asia League || 37 || 2 || 2 || 4 || 12 || || || || ||
|-
|2017-2018 ||Anyang Halla ||Asia League ||11 || 0 || 2 || 2 || 4 || || || || ||

Internationales 

|2007 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 3 || 5 || 8 || 4 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2008 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"||-
|2009 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 1 || 3 || 6 ||align="left"| Médaille d'or|- 
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|- 
|2012 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 3 || 2 || 5 || 2 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en septembre 1984
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace